Korbmacher steht für:

 Korbmacher, Handwerksberuf

Korbmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Korbmacher (* 1960), deutscher Jurist und Präsident des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)
 Christoph Korbmacher (* 1958), deutscher Physiologe
 Günter Korbmacher (1926–2015), deutscher Jurist und ehemaliger Vorsitzender Richter des Asylsenats am Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)

Siehe auch:
 Corbmacher
 Korfmacher